De UCI Europe Tour 2017 was de dertiende editie van de UCI Europe Tour, een van de vijf continentale circuits op de wielerkalender 2017 van de UCI.

Dit is een overzichtspagina met klassementen, ploegen en de winnaars van de belangrijkste UCI Europe Tour wedstrijden in 2017.

Uitslagen belangrijkste wedstrijden 
In deze lijst worden opgenomen: alle wedstrijden van de UCI Europe Tour-kalender van de categorieën 1.HC, 1.1, 1.2, 2.HC, 2.1 en 2.2.

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

Eindklassementen